Zimnica (Limanda limanda) – gatunek ryby z rodziny flądrowatych. 
 Zimnica (Diapensia) – rodzaj roślin z rodziny zimnicowatych
 Zimnica – choroba (inaczej malaria)
 Zimnica – rzeka na Dolnym Śląsku
 Zimnica – wieś w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim
 Zimnica – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Zimnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Zimnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Zimnica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora